York University peut faire référence à : 

 L'Université York, université située à Toronto en Ontario au Canada.
 York University (métro de Toronto), future station de la ligne Yonge-University-Spadina du métro de Toronto desservant l'université du même nom.
 York University, station du réseau de transport en commun de la municipalité régionale d'York, desservant l'université du même nom.
 York University (GO Transit), gare de la ligne Barrie du réseau de trains de banlieue GO Transit.

Voir aussi 
 Université d’York, située à York, au Royaume-Uni